Височина се може односити на:

 Крај Височина
 Височина (Хрудим)